Grand Prix Francji, oficjalnie LXXXIII French Grand Prix – ósmy z siedemnastu wyścigów Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1997 odbywający się na torze Circuit de Nevers Magny-Cours 29 czerwca 1997. Wyścig został wygrany przez Michaela Schumachera (Ferrari) startując z pole position. Drugie miejsce zajął Heinz-Harald Frentzen (Williams) po starcie z pole position, a Eddie Irvine (Ferrari) zajął trzecie miejsce. Zwycięstwo pozwoliło Schumacherowi uzyskać przewagę 14-punktową w klasyfikacji generalnej kierowców nad Jacquesem Villeneuve (Williams), który zajął czwarte miejsce.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Francja
1997
1997 we Francji